Tal com diu Elena Barberá, el mPortafoli és la versió mòbil d'un portafolis digital, emprant el propi telèfon mòbil per al desenvolupament dels continguts del portafoli.

Segons l'autora citada, el concepte de mPortafoli s'utilitza  en l'actualitat al món de les finances i de l'empresa. Barberà considera previsible que, en breu, serà incorporat al món educatiu. D'aquesta manera podem afirmar que l'ús del telèfon mòbil està altament estès i un avantatge és que  és transporta fàcilment.

mPortafoli al món de l'empresa 
En termes generals, el mPortfali relaciona els avantatges del portafoli amb les de la tecnologia mòbil, les quals són:
 Accedir a qualsevol tipus d'informació.
 Gestionar, executar o supervisar en qualsevol lloc i en qualsevol moment tot tipus d'accions ja siguin de caràcter econòmic o social.
 Mobilitat, accés a diferents fonts de dades (canals, pàgines web...)
Les últimes recerques i aportacions al voltant del mPortafoli s'orienten per a aconseguir sistemes de seguretat que garantisquen l'autenticació de dades i missatges i verificar la identitat dels usuaris.

mPortafoli al món de l'educació 
Els diferents aspectes que resulten avui útils al món empresarial, són la base perquè l'ús de portafolis digitals des de dispotius mòbils vagin introduint-se al món educatiu com a forma de facilitació de la gestió de l'aprenentatge, així com per posar a la disposició del professorat procediments d'avaluació que afavoreixin una consideració holística de l'alumnat. En aquest sentit, el mPortafoli és tant una eina com una tècnica relacionada amb l'aprenentatge electrònic mòbil.

Elaboració d'un mPortafoli 
El mòbil és especialment còmode per captar evidències de manera ràpida i contextualitzada, en format foto, video i àudio i per plasmar processos de reflexió allà on ocorrin amb l'ús, per exemple, de les eines de storytelling.
 Tools/Apps - mPortfolios
 Digital Storytelling Site - Mobile Devices (en anglès).
 Digital Storytelling with the iPad (en anglès).
Una revisió completa sobre els passos a seguir per realitzar un portafolio mòbil es pot trobar en mPortafolis. Using Mobile Devices to Develop ePortfolios, d'Helen C. Barrett, Ph.D.(en anglès)

Referències 

Didàctica